Isla Conejo puede referirse a:
 La Isla Conejo ubicada en el Océano Pacífico y disputada entre Honduras y El Salvador.
 O a la Isla Conejo del archipiélago de las islas Malvinas.
 La Isla Conejo, lugar en el que ocurren los acontecimientos de la serie Evil Con Carne.
 La Isla Conejo en el Canal de Beagle.
 Okunoshima ("Isla Conejo" en idioma japonés): una pequeña isla localizada en el Mar Interior de Japón, conocida por albergar gran cantidad de conejos silvestres. También se conoce con el nombre de "Usaji Jima".